Dicionário Aurélio —  dicionário da língua portuguesa
 Aurélio das Astúrias (740-774) — rei das Astúrias
 Marco Aurélio (121-180) — imperador romano
 Aureliano (270-275) — imperador romano

Desambiguações de antropônimos